Ка́пиця — деталь ціпа, ремінь, що зв'язує бияк із ціпилном.

 Капиця Андрій Петрович (1931—2011) — радянський і російський географ, геоморфолог і гляціолог, заслужений професор Московського університету, член-кореспондент АН СРСР.
 Капиця Артем Леонідович (*1993) — священнослужитель ПЦУ, магістр богослов'я, викладач богословсько-релігієзнавчих дисциплін, учасник бойових дій.
 Капиця Петро Леонідович (1894—1984) — фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
 Капиця Сергій Петрович (1928—2012) — радянський і російський учений, фізик, телеведучий. Син Петра Капиці.

Див. також 
 3437 Капиця (3437 Kapitsa) — астероїд головного поясу, відкритий 20 жовтня 1982 року.

Прізвища